Velika nagrada Monaka 1998 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 24. maja 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:19,798
|
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,137
| +0,339
|-
! 3
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:20,368
| +0,570
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,702
| +0,904
|-
! 5
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:20,729
| +0,931
|-
! 6
| 6 
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:20,955
| +1,157
|-
! 7
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:21,712
| +1,914
|-
! 8
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:22,144
| +2,346
|-
! 9
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:22,157
| +2,359
|-
! 10
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:22,238
| +2,440
|-
! 11
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:22,257
| +2,459
|-
! 12
| 17
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:22,355
| +2,557
|-
! 13
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:22,468
| +2,670
|-
! 14
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:22,540
| +2,742
|-
! 15
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:23,151
| +3,353
|-
! 16
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:23,263
| +3,465
|-
! 17
| 19
|  Jan Magnussen 
| Stewart-Ford
| 1:23,411
| +3,613
|-
! 18
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:23,536
| +3,738
|-
! 19
| 22
|  Šindži Nakano 
| Minardi-Ford
| 1:23,957
| +4,159
|-
! 20
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:24,024
| +4,226
|-
! 21
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:24,031
| +4,233
|-
! DNQ
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:25,737
| +5,939
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 78
| 1:51:23,595
| 1
| 10
|-
! 2
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 78
| + 11,475 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 78
| + 41,378 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 78
| + 1:00,363
| 8
| 3
|-
! 5
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 77
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 6
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 77
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 77
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 76
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 76
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 10
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 76
| +2 kroga
| 4
|  
|-
! 11
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 76
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 72
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 56
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 49
| Kolo
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 44
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 42
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 30
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 17
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 11
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 5
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 0
| Zavrten
| 21
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998